Cornelius Horan (1947) – ex prete irlandese
James Horan (1954) – attore e doppiatore statunitense
Johnny Horan (1932-1980) – cestista statunitense
Lindsey Horan (1994) – calciatrice statunitense
Marcus Horan (1977) – rugbista a 15 e dirigente sportivo irlandese
Mike Horan (1959) – ex giocatore di football americano statunitense
Monica Horan (1963) – attrice e comica statunitense
Niall Horan (1993) – cantante irlandese
Tim Horan (1970) – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 australiano